Reporter steht für:
 Reporter, journalistischer Beruf
 Reporter (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie von Klaus Emmerich und Hans Noever (1989)
 Reporter (SRF), Sendung von Schweizer Radio und Fernsehen
 reporter, Online-Reportageformat, siehe Funk (Medienangebot)/Formate
 Northrop F-15 Reporter, Aufklärungsversion der Northrop P-61

Der Reporter steht für:
 Der Reporter (Film), US-amerikanischen Film von Howard Franklin (1992)
 Der Reporter, Alternativtitel von Beruf: Reporter, Spielfilm von Michelangelo Antonioni (1975)
 der reporter, Anzeigenblatt in Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 ZDF.reporter, Reportagemagazin des ZDF